

Sport  

Le terme rugby fait référence à une famille de sports collectifs qui est née au . Aujourd'hui, le terme peut désigner l'une de ses variantes :
 le rugby à XV () ou ses variantes à effectif réduit
 le rugby à douze, pratiqué en France dans les équipes de jeunes et les équipes réserves séniors régionales. Le pack n'est plus constitué que de six joueurs ;
 le rugby à sept, figurant aux Jeux olympiques depuis 2016 ;
 le mini rugby version du rugby à XV destinée à l'initiation à ce sport pour les enfants. Il se joue avec neuf joueurs par équipe ;
 le rugby à XIII (), séparé du rugby à XV depuis 1895, ou ses variantes à effectif réduit
 le rugby à IX ;
 le rugby à VII ;
 des variantes sans contact du rugby à XIII ou à XV
 le rugby à cinq ;
 le touch rugby ;
 le beach rugby, pratiqué sur sable ;
 le rugby foulard () ;
 des variantes handisport du rugby à XIII ou à XV
 le rugby-fauteuil (), sport paralympique né au Canada en 1977 et qui se joue avec un ballon sphérique ;
 le rugby à XIII en fauteuil roulant, sport né en France en 1999.

Lieux 
Rugby, une ville d'Angleterre lieu de naissance du rugby, et siège de :
 Rugby, district non-métropolitain et borough ;
 Rugby, circonscription électorale ;
Rugby, une ville du Dakota du Nord aux États-Unis ;
Rugby, une ville du Tennessee aux États-Unis ;
Rugby, un quartier de Brooklyn à New York.

Culture 
 Rugby, un mouvement symphonique d'Arthur Honegger ;
 Rugby 08, un jeu vidéo ;
 Rugby+, une chaîne de télévision thématique française du groupe Canal+ consacrée à la diffusion de matchs de rugby à la carte.

Autres 
 Rugby était un journal sportif.